Slovo Batha může znamenat:
 Batha – region ve státě Čad
 Batha (řeka) – řeka ve státě Čad
 Batha (jednotka) – starověká jednotka objemu
Batha – název suchomilné keřovité vegetace typu garrigue v Izraeli